Зыли́ — деревня в составе Кадинского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.
Состоит из одной улицы — Луговой.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Качурино, Каменка, Мошенаки.

См. также 
 Кадинский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Фотогалерея 

Населённые пункты Могилёвского района